Кастелла́но () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Кастеллано, Ричард (1933—1988) — американский актёр итальянского происхождения.
 Кастеллано, Талия (1999—2013) — американская визажистка и блогер.
 Кастеллано, Франко (1925—1999) — итальянский комедиограф и сценарист.